System Center Configuration Manager (ранее Systems Management Server, SMS) — продукт для управления ИТ-инфраструктурой на основе Microsoft Windows и смежных устройств. Configuration Manager предоставляет такие основные возможности: управление обновлениями, развёртывание ПО и операционных систем, интеграция с NAP, инвентаризация аппаратного и программного обеспечения, удалённое управление, управление виртуализированными и мобильными системами на базе Windows.

В SCCM технологии и функциональные возможности, реализованные в прежних версиях SMS, подверглись значительной переработке.

История версий 
 1994 — Microsoft Systems Management Server 1.0
 1995 — Microsoft Systems Management Server 1.1
 1996 — Microsoft Systems Management Server 1.2
 1999 — Microsoft Systems Management Server 2.0
 2003 — Microsoft Systems Management Server 2003
 2007 — System Center Configuration Manager 2007 [Changed from: Microsoft Systems Management Server version 4]
 2007 — System Center Essential 2007 (комбинация  Microsoft SCOM и SMS серверов)
 2010 — System Center Essential 2010 (комбинация  Microsoft SCOM и SMS серверов)
 2012 — System Center 2012 Configuration Manager 
 2019 — Microsoft Endpoint Configuration Manager

System Center Configuration Manager 
Configuration Manager RTM
 Выпущен в сентябре 2007
 Значительное обновление SMS 2003
 Расширенный список возможностей

Service Pack 1
 Выпущен в апреле 2008
 Полная поддержка Windows Server 2008/Vista SP1
 Asset Intelligence 1.5
 Интеграция с Intel vPro

R2
 Выпущен в августе 2008
 Application Virtualization Management
 Интеграция с SQL Reporting Services
 Client Status Reporting
 Интеграция с Forefront Client Security
 Расширение возможностей развертывания ОС

Service Pack 2
 Выпущен в ноябре 2009
 Полная поддержка Windows Server 2008R2/Windows 7
 Поддержка Intel vPro 5й версии
 Обновлён Asset Intelligence

Функциональные возможности SCCM

System Center Configuration Manager 
 Инвентаризация аппаратных компонентов и программного обеспечения
 Автоматизированное развертывание ПО
 Управление обновлениями ПО 
 Мониторинг использования ПО
 Мониторинг конфигураций
 Развертывание операционных систем Microsoft Windows
 Управление мобильными устройствами на базе Windows Mobile и Windows CE
 Удаленное управление 
 Управление виртуализированным ПО

Configuration Manager Service Pack 1 

Поддержка Windows Server 2008
 Поддержка планирования, развертывания и управления Windows Server 2008
 Поддержка в качестве системы сайта SCCM
Поддержка Vista SP1
 Поддержка планирования, развертывания и управления Windows Vista Service Pack 1
Asset Intelligence 1.5
 Значительно обновлён
 Изменения в консоли администратора
 Поддержка новых каталогов и лицензий
 Синхронизация с System Center Online
Интеграция с Intel AMT
 Функциональная интеграция с Intel vPro Technology
Инфраструктура для поддержки R2
 Обновлённые компоненты Service Pack 1 содержат основу для развертывания R2
Изменения по заявкам Заказчиков
 Некоторое количество изменений по заявкам Заказчиков
Набор исправлений
 Набор исправлений (Hotfixes)

Выпущено накопительное обновление 3 для System Center Configuration Manager SP1 Накопительное обновление 3 для System Center Configuration Manager 2012 SP1 теперь доступно для загрузки как KB2882125. Это обновление содержит обновлённую версию клиента Endpoint Protection, а также в него добавлена поддержка клиентов Windows 8.1.

Configuration Manager R2 

Управление виртуализованными приложениями
 Интеграция с Microsoft Application Virtualization
Новые возможности OSD
 Поддержка Multicast и «неизвестных» компьютеров
Отчётность о состоянии клиентов
 Сводка по ключевым показателям активности клиентов
Интеграция с SQL Reporting Services
 Миграция встроенных отчётов ConfigMgr на новую платформу
Интеграция с Forefront Client security
 Статус клиентов Forefront через DCM

Архитектура System Center Configuration Manager 

С логической точки зрения все управляемые системы объединяются в сайты (площадки).

Сайты содержат в себе: 
 серверы сайта;
 системы сайта, выполняющие определенные роли по управлению инфраструктурой;
 собственно управляемые клиенты.

Каждый из серверов сайта должен иметь доступ к базе данных Microsoft SQL Server.
Сайты могут подразделяться на административные (Administrative Site), основные (Primary Site) и дополнительные (Secondary Site), в SCCM 2012 все сайты имеют собственную базу данных.

Сайты также образуют иерархию родительских (Parent Site) и дочерних (Child Site). Каждый дочерний сайт имеет только один родительский сайт. Дочерние сайты, в свою очередь, могут иметь свои дочерние сайты и так далее. Вторичные сайты не могут быть родительскими.

Ссылки 
 Англоязычная страница Microsoft SCCM

Администрирование Windows
Программное обеспечение для Windows